Bett (von got. badi, mhd. bet(te), ahd. betti = auch Beet) bezeichnet angelehnt an den germanischen Wortstamm bed (graben, stechen) eine in den Boden gegrabene Lagerstätte oder den Boden, auf dem man ausruht. Davon sind folgende Bedeutungen abgeleitet:

 Bett, ein Möbelstück zum Ausruhen, Schlafen o. Ä.
 regional eine Kurzbezeichnung für die Bettdecke (kurz für „Deckbett“), siehe Bettwäsche
 Gewässerbett, der durch Erosion oder Faltung ausgebildete rinnenförmige und von Ufern begrenzte Grund von Gewässern
 Saatbett, der zur Saat vorbereitete Ackerboden
 Maschinenbett, der tragende Unterbau einer Maschine
 in der Jägersprache das Nachtlager von Hochwild
 im Verkehrs- und Bauwesen der tragende bzw. lastverteilende Unterbau von Konstruktionen, siehe Gleisbett, Bettung, Mörtelbett
 Musikbett, eine Hintergrundmusik im Rundfunk

Bett ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Walter Bett (* 1962), deutscher Physiker und Solarforscher
 Kipyegon Bett (* 1998), kenianischer Leichtathlet
 Leonard Kipkemoi Bett (* 2000), kenianischer Leichtathlet
 Nicholas Bett (1990–2018), kenianischer Hürdenläufer
 Raymond Kimutai Bett (* 1984), kenianischer Marathonläufer
 Richard Bett (* 1957), britisch-US-amerikanischer Philosoph und Philosophiehistoriker

Siehe auch:

 Das Bett